10 Years – kompilacja zawierająca największe przeboje holenderskiego DJ-a Armina van Buurena. Została wydana 11 listopada 2006 r.

Lista utworów

CD 1

CD 2

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2006
Albumy kompilacyjne Armina van Buurena
Albumy Armada Music